L'Inachos ou Inachus (en grec ancien  / Inakhos) est un fleuve de Grèce qui coule en Argolide, dans le sud du Péloponnèse. Dans la mythologie grecque, Inachos est un dieu fleuve qui joue un rôle important en tant qu'ancêtre de nombreux héros.

Géographie 

L'Inachos prend ses sources dans les montagnes de l'ouest de l'Argolide, près de l'actuel village de Lyrcée (Lyrkeia), dans le dème d'Argos-Mycènes. Les sources antiques divergent légèrement sur ses sources de l'époque. Pausanias le Périégète affirme que fleuve prend sa source sur le mont Artémision, près des limites de l'Arcadie, tandis que le géographe Strabon situe sa source sur le mont Lyrceion, un contrefort de l'Artémision au nord. Il a pour affluent le Céphise qui prend sa source sur le Lyrceion.

Mythe antique 
Dans la mythologie grecque, Inachos est un dieu fleuve, père d'Io et de Mycène (et parfois d'Argos Panoptès).

Il passe parfois pour le père de Phoronée et Égialée, conçu avec la nymphe Mélia.

Avec son fils Phoronée, il est choisi comme arbitre pour régler la dispute qui opposait Héra et Poséidon pour la possession de l'Argolide. Ayant choisi Héra, il est puni par Poséidon et se retrouve à sec, condamné à avoir de l'eau que lors des jours de pluies.

Sophocle a écrit un drame satyrique homonyme dont il ne reste plus que quelques vers aujourd'hui.

Tableau comparatif de la famille d'Inachos

Notes et références

Liens externes 

Dieu fleuve
Roi d'Argos
Personnage cité dans les Métamorphoses (Ovide)